Coming Up for Air, boek van George Orwell uit 1939, in het Nederlands uitgebracht als Happend naar lucht.
 Coming up for Air (Ride), EP van de Britse alternative rockband Ride uit 2002
 Coming up for Air (Breathing Space), album van Breathing Space uit 2007
 Coming up for Air (Ainslie Henderson), lied van Ainslie Henderson uit 2007
 Coming Up for Air (Kayak), album van Kayak uit 2008
 Coming Up for Air (Davy Knowles and Back Door Slam), album van Davy Knowles and Back Door Slam uit 2009
 Coming Up for Air (Kodaline), album van Kodaline uit 2015
 Coming Up for Air (2019), Amerikaanse film uit 2019